Песма Евровизије 1997. било је 42. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 3. маја 1997. у Дворани Поинт театар у Даблину, главном граду Ирске. Био је то седми пут да је Ирска домаћин такмичења, односно шесто домаћинство њеног главног града. Домаћинство Ирској обезбедила је Имар Квин која је годину дана раније у Ослу победила са песмом -{The Voice}-.

Водитељи су били Кери Кроувли и Ронан Кеатинг. Убедљиву победу је однела група -{Katrina & The Waves}- из Уједињеног Краљевства са песмом Love Shine a Light, поставивши рекорд по броју освојених поена (227), по броју земаља које су доделиле максималних 12 поена (10) и по разлици у поенима у односу на другопласираног (70).  То је била пета победа за ову земљу, а прва после 1981. године.

Формат 

После контроверзе која је изазвала квалификациона рунда из 1996. године, ЕБУ је увео ново правило за 1997. годину: земље са најмањим просечним резултатом у претходних пет година биће искључене из такмичења 1997. године, а тако ће бити све до 2001. године, како би број такмичара морао бити 25.

Учесници 

25 земаља је наступило на овом такмичењу. Италија се враћа на такмичење после три године паузе, као и Данска, Немачка, Мађарска и Русија после неуспеха 1996. године. Румунија и Македонија су одбиле да учествују због неуспеха 1996. године, а Израел је одбио да учествује на такмичењу због празника Јом хашоа. То је дало прилику Босни и Херцеговини да се појави на такмичењу, у супротном она би била искључена из такмичења. Земље са најнижим просеком резултата у претходних пет година су биле: Белгија, Финска и Словачка, те није им било дозвољено да учествују.

Земље учеснице 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 1998. године.

Гласање

Извођачи који су учествовали раније

Квалификација за Песму Евровизије 1998. 
Осим земље домаћина 1998, 18 земаља са највишим просеком бодова од 1993. до 1997. су се квалификовале за такмичење 1998. године.

Легенда:
 Аутоматски су се квалификовали
 Квалификовали се
 Повукли су се

Напомене:

Референце 

Песма Евровизије 1997.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1997.